България на длан е проект за популяризиране на България чрез макети на културно-исторически сгради и местности от страната.

Автори на проекта 
 Съни Сънински (режисьор)
 Стефани Рачева (актриса)

Макетите 
Макетите представляват в умален вид триизмерни репродукции /мини-копия/ на най-известните културно-исторически сгради и паметници в България.

Те са снабдени със „скрити“ озвучителни тонколони и художествено осветление. Към всеки макет са изработени и мини фигурки на хора, създаващи усещане за действие и живот. Компютърна система „режисира“ кога и за колко време да „оживява“ съответният макет, посредством светлина и звук.

Обекти на Експозицията 
 Рилски манастир
 Велик Царски Търновград
 Нос Калиакра
 Храм-паметник „Св. Александър Невски“
 Царския дворец – град София
 Народен театър „Иван Вазов“
 Античен театър – град Пловдив
 Копривщица
 Паметник на свободата на връх „Шипка“
 Асенова крепост
 Параходът „Радецки“
 Катедрална църква „Св. Богородица“
 Замък „Баба Вида“
 Казанлъшката гробница
 Мадарски конник

Изложбена зала в София 
Гостува в сградата на ЦУМ, етаж 2. Ларгото в София, Ще гостува в Бургас – Галерия.МОЛ

Външни препратки 
 Ателие за архитектурни и художествени макети „България на длан“ 
 Експозицията „България на длан“ вече има своя зала, 22 юни 2007 (www.news-bg.com)
 Експозицията „България на длан“ снимки (www.snimka.bg)

Вижте също 
 Търновград – духът на хилядолетна България

Култура на България